Los Angeles – città della California soprannominata anche City of Angels
 La città degli angeli (City of Angels) – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1976
 City of Angels – musical del 1989
 City of Angels - La città degli angeli (City of Angels) – film statunitense del 1998 diretto da Brad Silberling
 City of Angels – serie televisiva statunitense trasmessa nel 2000
 City of Angels – singolo dei Thirty Seconds to Mars del 2013, dall'album Love, Lust, Faith and Dreams
 City of Angels – singolo di 24kGoldn del 2020